Também conhecido por Dragon Treasure (CCE - Brasil), foi um jogo de video game lançado para o sistema Atari 2600. Nele, o jogador tinha dois estágios a seguir: no primeiro, o jogador deveria tentar adentrar nas dependências do castelo desviando de labaredas de fogo lançadas por um dragão. No segundo estágio, já em outro cenário, o jogador tinha que achar a saída, e para isso deveria resgatar todos os tesouros espalhados no calabouço, tentando escapar novamente dos ataques do dragão, que aqui aparecia sempre no canto inferior da tela. No final de cada fase, o jogador volta ao primeiro estágio, mas com sensível aumento da dificuldade, e com as cores de cenário modificadas, num total de 10 fases com grau de dificuldade crescente. O jogo é infinito. Dragon Fire é comumente considerado um jogo mediano para os padrões de sua época.

Ligações externas
Dragonfire em Atari Age, em inglês.
Atari no Brasil, em português.

Jogos eletrônicos de 1982
Jogos para Atari 2600
Jogos para ColecoVision
Jogos para Intellivision
Software de domínio público com código fonte
Jogos eletrônicos ambientados em castelos